Husovo náměstí se nachází v těchto obcích:

 Husovo náměstí (Aš)
 Husovo náměstí (Benátky nad Jizerou)
 Husovo náměstí (Benešov)
 Husovo náměstí (Beroun)
 Husovo náměstí (Bohušovice nad Ohří)
 Husovo náměstí (Česká Skalice)
 Husovo náměstí (Český Brod)
 Husovo náměstí (Dašice)
 Husovo náměstí (Děčín)
 Husovo náměstí (Dýšina)
 Husovo náměstí (Horšovský Týn)
 Husovo náměstí (Hostivice)
 Husovo náměstí (Chabařovice)
 Husovo náměstí (Chomutov)
 Husovo náměstí (Chotětov)
 Husovo náměstí (Jaroměř)
 Husovo náměstí (Kamenice nad Lipou)
 Husovo náměstí (Karlovy Vary)
 Husovo náměstí (Katovice)
 Husovo náměstí (Klatovy)
 Husovo náměstí (Kolín)
 Husovo náměstí (Krnov)
 Husovo náměstí (Kroměříž)
 Husovo náměstí (Ledeč nad Sázavou)
 Husovo náměstí (Loděnice)
 Husovo náměstí (Lomnice nad Popelkou)
 Husovo náměstí (Lysá nad Labem)
 Husovo náměstí (Milevsko)
 Husovo náměstí (Mochov)
 Husovo náměstí (Moravská Ostrava)
 Husovo náměstí (Nechanice)
 Husovo náměstí (Nová Bystřice)
 Husovo náměstí (Nové Město nad Metují)
 Husovo náměstí (Ostrava)
 Husovo náměstí (Pečky)
 Husovo náměstí (Písek)
 Husovo náměstí (Plzeň)
 Husovo náměstí (Polná)
 Husovo náměstí (Prostějov)
 Husovo náměstí (Rakovník)
 Husovo náměstí (Roudnice nad Labem)
 Husovo náměstí (Roztoky)
 Husovo náměstí (Sezemice)
 Husovo náměstí (Sezimovou Ústí)
 Husovo náměstí (Sušice)
 Husovo náměstí (Šumperk)
 Husovo náměstí (Tábor)
 Husovo náměstí (Ústí nad Labem)
 Husovo náměstí (Vamberk)
 Husovo náměstí (Vlašim)
 Husovo náměstí (Žirovnice)